Vasseur ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Vasseur (* 1948), französischer Radrennfahrer
 Benny Vasseur (1926–2015), französischer Jazzposaunist
 Cédric Vasseur (* 1970), französischer Radrennfahrer
 Gaston Vasseur (1904–1971), französischer Autor, Romanist, Dialektologe, Lokalhistoriker, Lexikograf, Grammatiker
 Flore Vasseur (* 1973), französische Unternehmerin, Schriftstellerin und Journalistin
 Frédéric Vasseur (* 1968), französischer Motorsport-Funktionär und Rennstallbesitzer
 Ghislain Vasseur (* ~1935), französischer Badmintonspieler
 Guillaume le Vasseur de Beauplan (* um 1600; † 1673), französischer Militäringenieur, Architekt und Kartograf
 Jacques Vasseur (1920–2009), Kriegsverbrecher, Gestapo-Chef von Angers
 Nathalie Vasseur (* 1965), französische Marathonläuferin
 Olivier Le Vasseur (1680 oder 1690–1730), Pseudonym La Buse, französischer Pirat 
 Sylvain Vasseur (* 1946), französischer Radrennfahrer
 Thérèse Le Vasseur (1721–1801), Geliebte von Jean-Jacques Rousseau, siehe Thérèse Levasseur